Die 6. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  6. Division (Deutsches Kaiserreich)
  6. Reserve-Division (Deutsches Kaiserreich)
  96. Infanterie-Division (6. Königlich Sächsische)
  6. Königlich Bayerische Division
  6. Königlich Bayerische Reserve-Division
  6. Königlich Bayerische Landwehr-Division
  6. Division (Reichswehr)
  6. Infanterie-Division (Wehrmacht), später 6. Grenadier-Division, später 6. Volksgrenadier-Division
  6. Luftwaffen-Felddivision
  6. Division (Königreich Italien)
  6. Division (Japanisches Kaiserreich), Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres
  6. Division (Japan) der japanischen Bodenselbstverteidigungsstreitkräfte
  6. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  6. Infanterietruppendivision, Verband der k.u.k. Armee
  6. Division des österreichischen Bundesheeres, siehe Bundesheer (1. Republik)#6. Division
  6. Grenadier-Division der Bundeswehr, siehe 6. Panzergrenadierdivision (Bundeswehr)
  6. motorisierte Schützendivision der Nationalen Volksarmee der DDR
  Felddivision 6 der Schweizer Armee
  6. Britische Infanteriedivision, ein bereits im 19. Jahrhundert erstmals aufgestellter Verband der British Army
  6th Marine Division
  6th Division (Singapur)
  6. Schützendivision (Sowjetunion), 1918 und 1939 aufgestellt, 1941 in Brest, bei der Kesselschlacht bei Smolensk, in Brjansk, 1942 in Woronesch, 1945 zur Brigade herabgestuft, 1955–1957 erneut aufgestellt, danach in 60. motorisierte Schützendivision umbenannt
  6. motorisierte Schützendivision (Sowjetunion)
  6th (Poona) Division, eine indische Division Britisch-Indiens, die im Ersten Weltkrieg kämpfte 
  6th Infantry Division (Indien), eine indische Division, die 1941 in Britisch-Indien aufgestellt wurde und bis heute existiert
  6. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee
  6. Division (Australien), Verband der Australian Imperial Force 1939 bis 1947

Gebirgs-Divisionen 
  6. Gebirgs-Division (Wehrmacht)
  6. SS-Gebirgs-Division „Nord“
  6ª Divisione alpina “Alpi Graie”

Fallschirmjäger- und Luftlande-Verbände 
  6. Fallschirmjäger-Division (Wehrmacht)
  6th Airborne Division

Kavallerie-Verbände 
  6. Kavallerie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  6. Kavallerie-Schützen-Division
  6. Kavallerietruppendivision der österreichisch-ungarischen Armee
  6. Kavalleriedivision (Sowjetunion) der 1. Roten Reiterarmee

Gepanzerte Verbände 

  6. Panzergrenadierdivision (Bundeswehr)
  6. Division, siehe 6. Panzergrenadierdivision (Bundeswehr)

Fliegende Verbände 
  6. Flieger-Division (Wehrmacht)
  6. Luft-Division (Japanisches Kaiserreich)

Sonstige Verbände 
  6. Flak-Division (Wehrmacht)
  6. Division, einziges Divisionskommando des Norwegischen Heeres

Liste militärischer Divisionen nach Nummern